Карло Каноббио (; 1741, Венеция — 7 марта 1822, Санкт-Петербург) — виртуозный скрипач и композитор, игравший в придворном оркестре в Санкт-Петербурге.

Последние годы композитор провел в России, в Санкт-Петербурге, куда был приглашен работать. В России он сочинил свыше 14 балетов, которые были поставлены на сценах императорских театров и являлись заметным вкладом в репертуар русского балетного театра XVIII века. Из этого списка сохранились оркестровые голоса лишь шести балетов — «Американцы, или Счастливое кораблекрушение», «Ариадна и Бахус» (, 1789), «Два маленьких савояра», «Дон Жуан, или Каменный гость» (1781), «Обманутые любовники», «Пирам и Тизба» (, 1791).

В 1785 г. в Санкт-Петербурге была поставлена его опера «Искусная любовь» () на либретто К.Гольдони.
В сотрудничестве с Сарти и Пашкевичем Каноббио написал музыку к «большому историческому представлению» «Начальное управление Олега» по либретто императрицы Екатерины II, 1790.

Кроме того, установлено, что он был автором ещё ряда музыкальных произведений: балета «Кастор и Поллукс» (1803), а также 2 симфоний, 6 дуэтов для флейты и скрипки, 6 сонат для гитары (1797) и др. Среди его сочинений также симфонии, дуэты для флейты и скрипки, сонаты для скрипки и гитары и др.

Примечания

Литература 
 

Композиторы России
Скрипачи России
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту